Таннер — фамилия. Известные носители:

 Таннер, Алекс (род. 1995) — американская порноактриса.
 Таннер, Ален (1929—2022) — швейцарский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Таннер, Бернгард Леопольд Франциск (1654 — после 1715) — чешский путешественник, автор записок о России.
 Таннер, Валентин (род. 1992) — швейцарский кёрлингист.
 Таннер, Вяйнё (1881—1966) — финский государственный деятель, Премьер-министр Финляндии в 1926—1927 гг.
 Таннер, Генри Вилльям Ллойд (1851—1915) — английский математик и педагог.
 Таннер, Генри Оссава (1859—1937) — американский художник-реалист.
 Таннер, Джозеф Ричард (род. 1950) — американский астронавт.
 Таннер, Джон (род. 1968) — великобританский велогонщик.
 Таннер, Лаури Авро (1890—1950) — финский футболист и гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 года.
 Таннер, Роско (род. 1951) — американский теннисист.
 Таннер, Филипп (1795—1878) — французский художник.
 Таннер, Франц (род. ??) — швейцарский кёрлингист.
 Таннер, Энтуон (род. 1976) — американский актёр.
 Таннер, Юрг (род. 1953) — швейцарский кёрлингист.
 Таннер, Ютта — швейцарская кёрлингистка.

См. также 
 Тэннер
 Шкала Таннера